

Anno 
 813 o 813 a.C.

Cinema 
 813 – film del 1920 diretto da Charles Christie e Scott Sidney
 813 – film del 1923, diretto da Kenji Mizoguchi

Codici 
 813 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Santiago-Quinta Normal, nella Regione Metropolitana di Santiago, del Cile, attivo dal 1862 al 1920

Matematica 
 813 – numero